Als Nutzungsart werden bezeichnet:

 Nutzungsarten des Bodens, siehe Nutzungsartenkatalog und Nutzungsarten des Bodens
 Nutzungsarten im Urheberrecht, siehe Nutzungsrecht #Urheberrecht